Spohn ist der Familienname folgender Personen:
 Clemens Spohn (1853–1918), deutscher Generalmajor
 Elmar Spohn (* 1967), deutscher Theologe und Historiker
 Franz Spohn (1776–1806), deutscher Korporal
 Friedrich August Wilhelm Spohn (1792–1824), deutscher Philologe und Hochschullehrer
 Georg Spohn (1870–1948), deutscher Zementunternehmer
 Gottlieb Lebrecht Spohn (1756–1794), deutscher Pädagoge, Philologe und Theologe
 Hans-Ulrich Spohn (* 1937), deutscher Diplomat
 Herbert Spohn (* 1946), deutscher Mathematiker und Physiker
 Hermann Spohn (1876–1923), deutscher Karosseriehersteller
 Jürgen Spohn (1934–1992), deutscher Illustrator, Grafiker und Schriftsteller
 Julius Spohn (1841–1919), deutscher Unternehmer und Mäzen
 Karl von Spohn (1812–1890), österreichischer Bezirkshauptmann

 Michael Spohn (1942–1985), deutscher Schriftsteller, Zeichner und Mundartdichter
 Richard Spohn (1880–1959), deutscher Textilunternehmer
 Tilman Spohn (* 1950), deutscher Planetologe
 Torsten Spohn (* 1966), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Schauspiellehrer
 Ulrike Mayer-Spohn (* 1980), Schweizer Komponistin
 Willfried Spohn (1944–2012), deutscher Soziologe
 Wolfgang Spohn (* 1950), deutscher Philosoph und Hochschullehrer

Spohn steht für:
 Mount Spohn, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Spohn-Gymnasium Ravensburg
 Spon
 Spoon (Begriffsklärung)